

Botanica 
 Castagna – frutto del castagno (Castanea sativa),  albero appartenente alla famiglia delle querce e dei faggi
 Castagna di Montella – varietà di castagna
 Castagna del Monte Amiata – varietà di castagna
 Castagna d'acqua (Trapa natans) – pianta della famiglia delle Trapacee

Geografia 
Croazia
 Castagna – frazione di Grisignana nella Regione istriana

Italia
 Castagna – l'unica frazione di Carlopoli (CZ)
 Castagna – frazione di Pieve Fissiraga (LO)
 Castel Castagna – comune della provincia di Teramo

Persone 
 Castagna (...-...) – calciatore italiano
 Alberto Castagna (1945-2005) – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Alessandro Castagna (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore.
 Bruna Castagna (1896-1983) – mezzosoprano italiano
 Bruno Castagna  (1908-1942) – militare italiano
 Cristina Castagna (1977-2009) – alpinista italiana
 Giovanni Battista Castagna, meglio noto come papa Urbano VII – pontefice della Chiesa cattolica italiano
 Jacopo Castagna (1993) – doppiatore italiano
 Massimo Castagna (1961) – ex pallavolista italiano, giocatore della nazionale. 
 Mauro Castagna (1994) – giocatore di calcio a 5 italiano.
 Michelangelo Castagna (1783-1865) – medico e patriota italiano appartenente alla Carboneria. 
 Oreste Castagna (1917-2007) – partigiano italiano.
 Oreste Castagna (1959) – attore, doppiatore e regista italiano.
 Pino Castagna (1932-2017) – scultore, ceramista e incisore italiano
 Riccardo Castagna (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore.
 Salvatore Castagna (1897-1977) – generale italiano.
 Vera Castagna (1962) – attrice italiana.

Altro 
 Castagna Milano – carrozzeria italiana fondata nel 1849
 Pesce castagna – pesce della famiglia Bramidae

Altri progetti